Са́блино — топоним:

Россия 
 Саблино — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Саблино — село в Грачёвском районе Оренбургской области.
 Саблино — село в Сасовском районе Рязанской области.
 Саблино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Саблино — исчезнувшая деревня в Старицком районе Тверской области.
 Саблино — железнодорожная станция на главном ходу Октябрьской железной дороги.
 Саблино — до 1923 г. название посёлка городского типа Ульяновка в Тосненском районе Ленинградской области.

Украина 
 Саблино — село в Знаменском районе Кировоградской области.